Драган Оцокољић (Краљево, 3. фебруар 1927 — 21. септембар 1996) био је југословенски и српски филмски и телевизијски глумац.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1950.-те
|-
| 1955. || Њих двојица || 
|-
| 1958. || Мис Стон || Крсте
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1960. || Сигнали над градом || Партизан Едо
|-
| 1961. || Солунски атентатори || 
|-
| 1962. || Обрачун || Кадрија
|-
| 1962. || Кишобран, освета и узица || 
|-
| 1962. || Приче из хотела || 
|-
| 1963. || Десант на Дрвар || Ађутант капетана Рипкеа
|-
| 1963. || Кобна плочица || 
|-
| 1963. || Невесињска пушка || Григорије
|-
| 1964. || Под истим небом || (као Драган Оцоколикј)
|-
| 1964. || Право стање ствари || 
|-
| 1965. || Шнајдерски калфа || 
|-
| 1965. || Поноћни гост || 
|-
| 1965. || Са њима долази смрт || 
|-
| 1967. || Златна праћка || власник салуна
|-
| 1967. || Терговци || Митар Лепојевић
|-
| 1968. || Тим који губи (ТВ) || 
|-
| 1969. ||  Подвала  || 
|-
| 1968 - 1969. || Сачулатац || судија
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1970. || Десет заповести  (ТВ серија)|| 
|-
| 1973. || Позориште у кући || Магистар Саша
|-
| 1974. || Ужичка република || Доктор
|-
| 1975. || Андесонвил - Логор смрти || Капетан
|-
| 1975. || Крај недеље || Васић
|-
| 1976. || На путу издаје || Поручник
|-
| 1976. || Ужичка република (ТВ серија) || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Приповедања Радоја Домановића || Дарко Ђорђин
|-
| 1980. || Врућ ветар || Др. Ивковић/заступник предузећа Цреп и цигла
|-
| 1981. || Краљевски воз || Мајор Штолц
|-
| 1983. || Тимочка буна || Свештеник
|-
| 1984. || Камионџије 2 || 
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 (ТВ серија) || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1991.-те
|-
| 1990. || Солунци говоре || 
|-
| 1991. || Конак || 
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1927.
Умрли 1996.
Југословенски глумци
Српски глумци
Краљевчани